Charles Coote (hrabia Bellomont)
 Charles Coote (1. hrabia Mountrath)
 Charles Coote (7. hrabia Mountrath)